Верфенер-Бах () — река на северо-востоке Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия, речной индекс 466742. Длина — 4,7 км Площадь бассейна реки составляет 16,2 км². Высота истока 95 м. Высота устья 62 м. Является левым притоком реки Эльзе.

География 

Названа по имени населённого пункта . Бассейн водоёма частично захватывает регион  между городами Энгер, Werfen и , в основном относясь к Werfener Bruch. Вода поднимается близ  и течёт в направлении к Werfener Bruch, впадая в Эльзе.

На всём протяжении от истока до устья река протекает через следующие населённые пункты: город Энгер и город Бюнде.

В реку впадают следующие притоки: Sieler Beeke (левый приток) и Морбах (левый приток).

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Верре
Реки Северного Рейна-Вестфалии